Витоло может означать:
 Аниньо Бермудес, Виктор Хосе (род. 1983) — испанский футболист.
 Перес, Виктор Мачин (род. 1989) — испанский футболист.
 Витоло, Деннис (род. 1956) — американский гонщик.